Der Preis bezeichnet:

 Der Preis (1963) – Spielfilm von Mark Robson
 Der Preis (Oper) – Oper von Karl Ottomar Treibmann (1980)
 Der Preis (2011) – Spielfilm von Elke Hauck

Siehe auch:

 Preis